Каш'япа - поширене давньоіндійське ім'я. Відомі носії: 

  Каш'япа - ведійський мудрець. 
 Каш'япа або Махакаш'япа в буддизмі - учень і наступник Будди. 
 Будда Каш'япа - в буддизмі один з  Семи будд минулого. 
 Каш'япа I - цар Шрі-Ланки (царював 473-495).